Fasanerie steht für
 Fasanerie, ein Gehege, in dem Fasane gehalten werden.

Fasanerie steht für daraus abgeleitete Ortsbezeichnungen
 Fasanerie (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Fasanerie (Aschaffenburg), ein bewaldeter Landschaftspark im Osten Aschaffenburgs
 Fasanerie-Nord, eine Siedlung im Münchner Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl
 Fasanerie Hartmannshofen, ehemalige Herzogliche/Kurfürstliche bzw. Königliche Fasanerie im Moosacher Ortsteil Hartmannshofen
 Oberer Fasangarten (Moosach), ehemalige Herzogliche/Kurfürstliche bzw. Königliche Fasanerie in Moosach
 Unterer Fasangarten (Schleißheim), ehemalige Kurfürstliche bzw. Königliche Fasanerie in Schleißheim
 Untere Fasanerie von Klein-Auheim, Naturschutzgebiet in Hanau
 Fasanerie (Wallerstein), Ortsteil des Marktes Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Fasangarten, Ortsteil im Münchner Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach

Fasanerie ist Namensbestandteil von
 Schloss Fasanerie (Eichenzell) in Eichenzell bei Fulda
 Schloss Fasanerie (Zweibrücken) in Zweibrücken
 Jagdschloss Fasanerie in Hermannsfeld
 Jagdschloss Fasanerie (Wiesbaden)
 Tier- und Pflanzenpark Fasanerie, Wiesbaden
 Wildpark Alte Fasanerie, Klein-Auheim